João Almeida (jurista) — jurista e político português 
 João Almeida (ciclista) — ciclista português 
 João de Almeida (militar) — general português 
 João de Almeida (político de Minas Gerais) — político brasileiro
 João de Almeida, 2.º conde de Abrantes — segundo conde de Abrantes ()
 João de Almeida, o Formoso — alcaide-mor de Alcobaça e vedor da Casa Real ()
 João de Almeida Portugal — segundo conde de Assumar 
 João de Almeida Melo e Castro — 5.º conde das Galveias 
 João Augusto Ferreira de Almeida — soldado do Corpo Expedicionário Português durante a Primeira Guerra Mundial 
 João Alves de Almeida — político brasileiro 

Desambiguações de antropônimos